Románia
Odobești, település Dâmbovița megyében
Odobești, település Bákó megyében
Odobești, település Vrancea megyében